Hardy kan som auktorsförkortning betyda:

 Elmo Hardy
 Graham S. Hardy
 John Hardy (auktor)
 Jerry David Hardy, Jr.
 Laurence M. Hardy
 Martin Hardy
 Nate Hardy

Robotskapade auktorsförkortningar